Эдди Джонс:
 Джонс, Эдди (1914—1984) — английский футболист, игравший за «Болтон Уондерерс» и «Суиндон Таун»
 Джонс, Эдди (1938—2012) — генеральный менеджер и президент американского футбольного клуба «Майами Долфинс» (1990—2005)
 Джонс, Эдди (род. 1952) — английский футболист, игравший за «Тоттенхэм Хотспур», «Миллуолл» и «Дартфорд»
 Джонс, Эдди (род. 1960) — австралийский регбист, тренер сборных Австралии (2001—2005), Японии (2012—2015) и Англии (с 2015).
 Джонс, Эдди (род. 1971) — американский баскетболист, игравший в НБА в 1994 — 2008 годах
 Джонс, Эдди (род. 1988) — американский футболист, игравший на позиции лайнмена за Университет Техаса